Домбаровка — топоним в России:

 Домбаровка — река в Оренбургской области, левый приток реки под названием Камсак (бассейна Урала).
 Домбаровка — село  в Домбаровском районе Оренбургской области.

См.также 
 Домбаровский